Pedra Azul (berg), een berg in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
Pedra Azul (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Pedra Azul (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais